Xinjiang bezeichnet:
 Xinjiang (新疆维吾尔自治区), ein autonomes Gebiet der Volksrepublik China (frühere Schreibung: Sinkiang)
 Xinjiang (Yuncheng) (新绛县), einen Kreis der Stadt Yuncheng in der chinesischen Provinz Shanxi
 Xinjiang (Wengyuan) (新江镇), eine Großgemeinde im Kreis Wengyuan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xinjiang (Yongning) (新江镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Yongning im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Xinjiang (Suichuan) (新江乡), eine Gemeinde im Kreis Suichuan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Xinjiang (Dongxing) (新江街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Dongxing in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinjiang (Pingfang) (新疆街道), ein  Straßenviertel im Stadtbezirk Pingfang der Stadt Harbin in der Provinz Heilongjiang
 Xinjiang (Yuancheng) (新江街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Yuancheng in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xinjiang (Linjiang) (新江村), ein Dorf in der Gemeinde Linjiang der Stadt Heihe in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 den Xin Jiang, einen Zufluss des Poyang-Sees und Nebenfluss des Gan Jiangs
 (2336) Xinjiang, einen Asteroiden des Hauptgürtels

Siehe auch: